A Fish Story – cortometraggio del 1907 prodotto dalla Vitagraph Company of America
A Fish Story – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
A Fish Story – cortometraggio del 1912 diretto da Pat Hartigan
A Fish Story – cortometraggio di animazione del 1920 prodotto dagli J.R. Bray Studios
A Fish Story – cortometraggio del 1998 diretto da Erik-Gustaf Brilioth, Margaret French